Die Saison 2008/09 der 3. Liga war die erste Spielzeit der eingleisigen 3. Liga. Sie startete am 25. Juli 2008 mit der Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und Dynamo Dresden (0:1) und endete am 23. Mai 2009. Aufstiegsberechtigt waren prinzipiell alle Vereine mit Ausnahme der drei Zweitvertretungen von Bundesligisten. Die ersten Vier der Tabelle waren darüber hinaus automatisch für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2009/10 qualifiziert.

Die Klubs der 3. Liga finanzierten sich neben dem Ticketverkauf, den Sponsoren- und Merchandisingeinnahmen vor allem aus den Fernsehrechten, die sich die ARD gesichert hatte. Neben den Zusammenfassungen in der Sportschau wurden in den dritten Programmen mehrere Live-Spiele, Zusammenfassungen und am letzten Spieltag eine Konferenzschaltung gesendet. Insgesamt wurden etwa 625.000 Euro an die Vereine der 3. Liga ausgeschüttet; dabei wurden die zweiten Mannschaften der Bundesligisten nicht beteiligt.

Gründungsmitglieder der 3. Liga 
Das erste Teilnehmerfeld der Drittliga-Historie entstand durch die Zusammenführung der beiden Regionalligen Nord und Süd. Qualifiziert waren jeweils die zehn bestplatzierten Teams der Saison 2007/08, wobei die ersten zwei in die 2. Bundesliga aufgestiegenen Mannschaften durch die vier Absteigern der vorigen Zweitliga-Saison ersetzt wurden. Dies waren Kickers Offenbach, Erzgebirge Aue, SC Paderborn und FC Carl Zeiss Jena. 

Aus der Nord-Staffel waren dabei: Fortuna Düsseldorf, Union Berlin, Werder Bremen II, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Erfurt, Dynamo Dresden, Kickers Emden und Eintracht Braunschweig. 

Aus der Regionalliga Süd stammten: VfB Stuttgart II, VfR Aalen, SV Sandhausen, SpVgg Unterhaching,  Wacker Burghausen, Bayern München II, Jahn Regensburg und die Stuttgarter Kickers.

Gespielt wurde fortan um drei Auf- und drei Abstiegsplätze, wobei der Drittplatzierte zwei Relegationsspiele gegen den 16. der 2. Liga zu spielen hatte.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Union Berlin setzte sich nach kleineren Problemen zum Saisonstart in der Spitzengruppe fest und eroberte zu Beginn der Rückrunde die Tabellenspitze, die man fortan nicht mehr abgab. Die Unioner erspielten sich dank einer Serie von 18 ungeschlagenen Spielen ein Polster auf die Konkurrenz, sodass man sich am 35. Spieltag den Aufstieg sichern konnte und zugleich zum ersten Meister der 3. Liga wurde. 

Um die restlichen Spitzenplätze entbrannte ein Dreikampf. Fortuna Düsseldorf war dabei meist in der Position des Verfolgers und beendete die Hinrunde auf Platz 4. Erst zwei Spieltage vor Schluss erreichten sie endgültig den zweiten direkten Aufstiegsplatz und verwiesen den SC Paderborn, der lange Tabellenführer und Herbstmeister war, auf den Relegationsrang. Die Paderborner konnten sich mit zwei 1:0-Siegen aber gegen den VfL Osnabrück durchsetzen und stiegen nach einer Saison somit ebenfalls wieder in die 2. Bundesliga auf.

Als weiterer Aufstiegsaspirant präsentierte sich zunächst Kickers Emden, das die Tabelle in der Hinserie zeitweilig anführte, im Verlaufe der Rückrunde aber den Anschluss verlor. An ihre Stelle rückte die SpVgg Unterhaching, die in der Endphase der Saison sogar an Paderborn und Düsseldorf vorbeiziehen konnte, durch eine 4:3-Niederlage in Jena am vorletzten Spieltag aber doch wieder auf den 4. Rang abrutschte.

Abstiegskampf 
Die Stuttgarter Kickers erlebten ein schweres Jahr und belegten an 34 der 38 Spieltage den letzten Tabellenplatz. Der Abzug von drei Punkten besiegelte den Abstieg vor dem 37. Spieltag. Auch Werder Bremen II sah lange wie ein sicherer Absteiger aus, jedoch konnte man dank einer starken Rückrunde (27 Punkte) kurz vor Saisonende noch über den Strich springen. Stattdessen landeten Wacker Burghausen, das vor dem letzten Spieltag nur noch theoretische Chancen hatte, und VfR Aalen auf den weiteren Abstiegsplätzen. Beide hatten den überwiegenden Teil der Spielzeit in der unteren Tabellenhälfte verbracht und wurden letztlich von der Bremer Stärke übertrumpft. Dass Burghausen am letzten Spieltag Aalen in der Tabelle noch überholte, war letztlich entscheidend, da sich die Kickers Emden aufgrund wirtschaftlicher Probleme aus der 3. Liga zurückzogen und Wacker auf Platz 18 in der Liga verbleiben durfte. 

Lange Zeit mussten auch der Wuppertaler SV und Jahn Regensburg um den Klassenerhalt bangen, konnten sich aber am vorletzten Spieltag retten. Noch knapper war es bei Carl-Zeiss Jena, die den zweiten Abstieg hintereinander vor allem durch das 4:3 über Unterhaching am 37. Spieltag verhindern konnten. Sie waren aber auf eine Niederlage Aalens am letzten Spieltag, ebenfalls gegen Unterhaching, angewiesen.

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" |  / P

 || () / P
 || P
|| style="background:#FFFFFF" |
 || 
|| rowspan="12" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="2" | 

|}

Relegation 
Der SC Paderborn 07 erreichte den dritten Platz in der Saison 2008/09 und trat deswegen am 29. Mai und am 1. Juni 2009 gegen den 16. der 2. Bundesliga, den VfL Osnabrück, an.

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Stadien

Kader

Weblinks

Einzelnachweise 

2008/09
Fußballsaison 2008/09